Ayano Tsuji (1978-), chanteuse
 Hitonari Tsuji (1959-), chanteur de rock, romancier et réalisateur
 Kaori Tsuji (1974-), actrice japonaise
 Kunio Tsuji (1925-1999), romancier et universitaire japonais spécialiste de littérature française
 Nozomi Tsuji (1987-), chanteuse-idol des groupes Morning Musume, Mini Moni, W (Double You) 
 Masatsugu Tsuji, mathématicien japonais, auteur du Théorème de Tsuji
 Ryōichi Tsuji (1914-2013), écrivain japonais
 Shindō Tsuji (1910-1981), artiste sculpteur abstrait japonais
 Shion Tsuji (1990-), chanteuse
 Yuka Tsuji (1974-), pratiquante d'arts martiaux mixtes japonaise
Daisuke Tsuji (1981-), acteur nippo-américain
Patronyme japonais